House of Cards (englisch für „Kartenhaus“) steht für:

 House of Cards, US-Serie von Netflix (ab 2013)
 House of Cards, Lied von Elton John (1975), siehe Someone Saved My Life Tonight #B-Seite
 Ein Kartenhaus (Dobbs), original House of Cards, Roman von Michael Dobbs (1989)
 House of Cards, deutsch Kartenhaus, Roman von Peter David (1997), Teil von Star Trek: New Frontier
 Jedes Kartenhaus zerbricht, original House of Cards, Kinofilm (1968)
 Ein Kartenhaus (Fernsehserie), original House of Cards, britische Serie (1990)
 Das Kartenhaus, original House of Cards, Kinofilm (1993)

Siehe auch:
 Kartenhaus (Begriffsklärung)